Vinica može značiti:

Hrvatska
 Vinica (Dalmacija), u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Hrvatska
 Vinica, u Varaždinskoj županiji, Hrvatska
Makedonija
 Vinica (Makedonija), grad u Makedoniji
Slovačka
 Vinica (Veľký Krtíš, Slovačka), Slovačka
Bugarska
 Vinica, Plovdiv, Bugarska
 Vinica, Varna, Bugarska (četvrt Varne)
BiH
 Vinica (Tomislavgrad, BiH), naselje u općini Tomislavgrad, BiH
Slovenija
 Vinica (Črnomelj, Slovenija)
Ukrajina
 Vinica (Ukrajina), grad u Ukrajini (polj. ime: Vinnica)

 vinica (podrum), manja nastamba s podrumom u blizini vinograda (klet)